Брани́цька або Брані́цька () — польське прізвище.

Відомі носії

Браницька Анна 
 Браницька Анна (? — 1639) — польська шляхтичка герба Гриф, дружина Себастьяна Любомирського.
  (нар. 1924) — польська шляхтичка герба Корчак, дочка Адама Браницького. Остання з живих представників роду Браницьких.

Браницька Беата 
 Браницька Беата Марія (1926–1988) — польська шляхтичка герба Корчак, дочка Адама Браницького. Учасниця Варшавського повстання.

Браницька Ельжбета 
  (1734–1800) — польська шляхтичка герба Корчак. Політична діячка, мати Казимира Нестора Сапєги.
 Браницька Ельжбета Ксаверівна (у шлюбі — Воронцова, 1792–1880) — польська шляхтичка герба Корчак, дружина Михайла Воронцова.
 Браницька Еліза (Ельжбета) (1820–1876) — польська шляхтичка герба Корчак, дочка Владислава Гжегожа Браницького і дружина Зигмунта Красінського.

Браницька Катажина 
 Браницька Катажина (у шлюбі — Потоцька, 1781–1820) — польська шляхтичка герба Корчак, дочка Францішка Ксаверія Браницького і дружина Станіслава Потоцького.
 Браницька Катажина (у шлюбі — Потоцька, 1825–1907) — польська шляхтичка герба Корчак. Відома колекціонерка предметів мистецтва, меценатка Ягеллонського університету.

Браницька Кристина 
 Браницька Кристина (? — 1767) — польська шляхтичка герба Гриф, дружина Юзефа Францішка Сапєгі.

Браницька Марія 
  (у шлюбі — Любомирська, 1873–1934) — польська шляхтичка герба Корчак, дружина Здислава Любомирського.

Браницька Олександра 
 Браницька Олександра (1754–1838) — графиня, обер-гофмейстрина, дружина Францішка Ксаверія Браницького.

Браницька Софія 
 Браницька Софія (у шлюбі — Потоцька, 1790–1879) — польська шляхтичка герба Корчак, дружина Артура Станіслава Потоцького.

Див. також 
 Браницькі
 Браницький

Джерела 
 Рід Браницьких  у проекті Родовід

Польські прізвища
Жіночі форми прізвищ
Браницькі